Nedeltschew ist der Familienname folgender Personen:

 Ilijan Nedeltschew (* 1996), bulgarischer Fußballspieler
 Joanikij Nedeltschew (* 1939), bulgarisch-orthodoxer Priester und Metropolit der Diözese von Sliwen
 Nedeltscho Nedeltschew (1890–1969), bulgarischer Pflanzenzüchter
 Radi Nedeltschew (* 1938), bulgarischer Maler
 Trifon Nedeltschew (* 1945), Bildhauer und Maler